Список синглов № 1 в чарте Easy Listening (ныне — Adult Contemporary) в 1965 году по версии журнала Billboard включает в себя самые популярные песни жанра лёгкая музыка (а также граничащие жанры). С 1962 года чарт носил название Middle-Road Singles, в 1964 году был переименован в Pop-Standard Singles, но в том же году был переименован обратно в Middle-Road Singles. В 1965 году чарт вновь стал носить название Easy Listening, с каким он дебютировал в 1961 году, также полностью изменилась система подсчета числа ротаций, она перестала зависеть от «горячей сотни», а сам чарт перешёл на формат топ-40. Всего в 1965 году на вершине побывало 16 песен.

Первым лидером в 1965 году стала британка Джули Роджерс с песней «The Wedding», продержавшись там три недели. Её сметили также британцы Chad & Jeremy с их синглом «Willow Weep for Me». Самым долгопрерываемым непрерывным лидером стал сингл Роджера Миллера «King of the Road» (7 недель подряд). В общей сложности Элвис Пресли провёл на вершине в общей сложности 12 недель с синглами «Crying in the Chapel», «(Such an) Easy Question» и «I’m Yours», также он единственный, кто возглавил чарт с более чем одним синглом за год.

Последним номером один в этом году была песня Эдди Арнольда «Make the World Go Away». Как и «King Of The Road» ранее в этом году, песня Арнольда также достигла верхней позиции в чарте Billboard Hot Country Singles. Примечательно, что ни один из лидеров данного чарта 1965 года не стал лидером в Hot 100.

Список синглов № 1

См. также 
 1965 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 1965 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 1965 года
1965
Списки хитов № 1 1965 года